Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Strzałkowski (1911-1991) – polski wojskowy
 Jerzy Strzałkowski (1926-2008) – polski dziennikarz
 Krzysztof Strzałkowski – polski samorządowiec i urzędnik
 Piotr Strzałkowski – polski informatyk i fizyk
 Roman Strzałkowski – polski uczeń, ofiara Poznańskiego Czerwca
 Stefan Strzałkowski – polski polityk, nauczyciel i samorządowiec
 Wojciech Strzałkowski – polski menedżer i przedsiębiorca
 Zbigniew Strzałkowski (1929–1993) – polski tancerz, choreograf
 Zbigniew Strzałkowski (1933-2017) – polski poeta i prozaik
 Zbigniew Strzałkowski (1958–1991) – polski duchowny katolicki, franciszkanin

Inne:
 Strzałkowski – herb szlachecki, odmiana herbu Ostoja